Stötzner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Stötzner (* 1952), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Heinrich Ernst Stötzner (1832–1910), deutscher Pädagoge
 Siegfried Stötzner (* 1951), deutscher Fußballtorwart